gromada Cerekiew (powiat bocheński)
 gromada Cerekiew (powiat radomski)

także:

 gromada Polska Cerekiew (powiat kozielski)